Kazerunia är ett släkte av insekter. Kazerunia ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Kazerunia